Михаил Георгиевич Вахула (, село Гийче, теперь Рава-Русской общины Львовской области) — украинский советский деятель, новатор производства, токарь Львовского завода автопогрузчиков Львовской области. Герой Социалистического Труда (22.08.1966), депутат Верховного Совета УССР 7-8-го созывов.

Биография 
Родился в бедной крестьянской семье. Окончил четырехклассную школу в селе Гийче и профессионально-техническое училище во Львове. С 1948 года работал во Львове.

С 1957 года — токарь, с 1966 года — старший мастер ремонтно-механического цеха Львовского завода автопогрузчиков Министерства автомобильной промышленности СССР, член партийного комитета завода. Окончил трехгодичную школу мастеров.

Член КПСС с 1960 года.

Окончил вечернее отделение Украинского полиграфического института во Львове.

В 1970-х годах работал заместителем главного технолога, заместителем директора по кадрам Львовского завода автопогрузчиков.

С 1977 года — председатель Львовского областного комитета профсоюза рабочих машиностроения и приборостроения.

С 1980 года — секретарь Львовского областного совета профессиональных союзов.

Избирался председателем совета новаторов города Львова, членом Комитета по Государственным премиям Украинской ССР в области науки и техники при Совете Министров УССР.

Потом — на пенсии в городе Львове.

Награды 

 Герой Социалистического Труда (22.08.1966)
 орден Ленина (22.08.1966)
 ордена
 медали

Источники 
 газета «Свободная Украина» (Львов) — 1967 год — февраль.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС